Kersken ist der Familienname der folgenden Personen:

 Heinrich Kersken (1894–1960), deutscher Politiker und SA-Führer
 Hendrik Kersken (1880–1967), niederländischer Segler
 Jonas Kersken (* 2000), deutsch-englischer Fußballspieler